Давидов може бити:

 Давидов (презиме)
 Давидов (Вранов на Топлој), насељено мјесто у округу Вранов на Топлој, Прешовски крај, Словачка Република